HMS Spica har två fartyg döpts till i svenska flottan:

HMS Spica (1908) – 1:a klass torpedbåt sjösatt år 1908
HMS Spica (T121) – torpedbåt sjösatt år 1966